

Località

Italia
 Ponterosso, quartiere di Ancona
 Ponterosso, frazione di Ghedi
 Ponterosso, località del comune di Mignanego